Lykonpolis (altgriechisch Λύκων πόλις, ‚Stadt der Lyker‘) ist der Name folgender Orte:

 Lykonpolis, griechischer Name von Asyut, Stadt im Gouvernement Asyut, Ägypten
 Lykonpolis (Ptolemäer), antike Stadt in Ägypten

Siehe auch:
 Alexander von Lykonpolis, griechischer Philosoph